Speed, paraula d'argot per referir-se a l'amfetamina
 Toponímia:
 Speed (Carolina del Nord), localitat estatunidenca
 Speed (Kansas), localitat estatunidenca
 Art:
 Speed (pel·lícula de 1936), dirigida per Edwin L. Marin i interpretada per James Stewart
 Speed (pel·lícula de 1994), dirigida per Jan de Bont i interpretada per Keanu Reeves i Sandra Bullock
 Speed (grup de música), grup japonès
 Speed metal, subgènere del heavy metal
 Speed (metal), grup de música metal, actiu els anys 1977-1978, 1980, on participà Bruce Dickinson
 Biografies:
 Gary Speed, futbolista gal·lès (n. 1969)
 Scott Speed, pilot de Fórmula 1 estatunidenc (n. 1983)
 Altres: Speed Racer, títol en anglès amb què es coneixen el manga i l'anime japonesos Mach Go Go Go